Cet article est relié à l'univers du manga Berserk.

Les personnages de cette page sont répartis en fonction des groupes auxquels ils appartiennent. Il va donc de soi qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, un personnage pourra faire partie de plusieurs groupes successifs et sera donc mentionné plusieurs fois.

Personnages principaux

Guts

Griffith

Casca

Troupe du Faucon 

La  est un groupe de mercenaires (auparavant un groupe de bandits), créée par Griffith et qui au fur et à mesure prend de l'importance dans le Royaume de Midland. Il s'agit de la bande de Guts, le héros de l'histoire.

La Troupe se nomme ainsi en raison de l'imagerie qui tourne autour de son chef, qui se représente lui-même comme un faucon blanc (casque en forme de bec, armure ressemblant à une parure de plumes, etc.). La bande évoluera, d'une simple brigade de mercenaires, à partie de l'armée du Midland, puis sera élevée brièvement au rang de Blanc, le plus haut grade du Midland, devenant alors l'Ordre du Faucon Blanc. La bande perdra momentanément son chef (ce rôle échouera donc durant ce temps à Casca), puis sera complètement détruite par une bande d'innombrables Apôtres, durant l'Ascension de Griffith. Les survivants de cette première bande se comptent sur les doigts d'une main, ils ne sont que trois : Casca, Guts, et Rickert.

Plus tard, Griffith, devenu Femto, reformera la Troupe, mais celle-ci ne comprendra guère que lui comme ancien membre. Les généraux de la Bande actuelle sont tous des Apôtres, Zodd L'Immortel en tête.

Première Bande du Faucon

Griffith 

Chef fondateur charismatique de la Troupe du Faucon. Griffith est un personnage mystérieux qu'on a beaucoup de mal à comprendre, il dégage cependant une 
certaine aura qui charme tout le monde. Comme le dit une fois Judo, on ne sait pas s'il est foncièrement bon ou la pire des racailles, un gamin joueur ou le plus grand stratège de l'époque. Un instant, il te regarde avec un grand sourire de bébé et l'instant suivant avec un regard à glacer le sang. Griffith rêve de conquérir son propre pays et il capable de tout pour ça, néanmoins, après un accrochage avec Guts (avec qui il entretenait une relation très particulière) il perdra tout puis renaîtra en tant que Femto, le God Hand. Les graphismes de Griffith, dans le manga tout du moins, sont à couper le souffle. Le caractère divin de celui-ci lorsqu'il revient en God Hand, qui ne diffère pas pourtant beaucoup de son apparence originale, semble frappant. Il va maintenant se marier avec Charlotte et se faire couronner dans la capitale qu'il a fondé: Falconia.

Guts 

Le héros de Berserk, chef de la Troupe de Choc au sein des Faucons. Guts se nomme ainsi en raison de sa naissance: il est né dans les tripes de sa mère pendu à un arbre au milieu d'autres cadavres. Ramassé par une troupe de mercenaire, Guts expérimentra tous les malheurs possibles: sa mère adoptive, Sis, mourra de la peste alors que celui-ci est très jeune. Puis, il s'attachera à Gambino, chef de la troupe et compagnon de Sis, un homme cruel barbare qui fut pourtant le premier homme à témoigner d'affection pour Guts. Lassé de ça, Gambino le vendra pour une nuit à un gros soldat nommé Donovan qui violera Guts qui se vengera en le tuant à la bataille suivante, bien qu'il soit dans son camp. Cette même bataille, Gambino perdra une jambe. Un soir, il tentera de tuer Guts qui le tuera lui involontairement et qui s'enfuira. Beaucoup plus tard, il deviendra un mercenaire talentueux et rejoindra la troupe du Faucon. Griffith était son meilleur ami et il était amoureux de Casca, il en vouera donc une haine incommensurable à Griffith après le Sabbah. Après cet événement, Guts deviendra un chasseur d'apôtres envahi de haine qui ne rêve que d'embrocher Griffith le long de son énorme épée. C'est un personnage qui semble sans cœur, mais qui est juste traumatisé par son passé. Il mettra beaucoup de temps avant de pouvoir s'entourer de personnes de nouveau: plus tard, il deviendra plus "sage" (vers les derniers tomes, 34/35/36/37) et sera entouré de Farnèse (une noble qui veut vivre sa propre aventure et apprentie sorcière, elle s'occupe de Casca), Casca qu'il veut mettre en sécurité, Isidro (un gamin à qui il apprend l'épée), Serpico (qui veut protéger Farnèse, c'est son demi-frère et valet) et la sorcière, Shierke, sans oublier les elfes Puck et Evarella (qui accompagne Shierke). Il a compris qu'il ne pourrait pas emmener Casca en sécurité sur l'île des elfes tout seul et les considère au fil du temps comme ses compagnons.

Casca 

Unique femme de la Bande et longtemps bras-droit de Griffith, avant l'arrivée de Guts.

Judeau 

(en fonction des traductions, il est parfois nommé Judo)

Judeau est un guerrier, présent dès l'origine dans la Troupe, passé maître dans l'art du lancer de couteau. Presque efféminé, il compense ainsi son physique un peu frêle pour un combattant ; il en apprendra plus tard le maniement à Guts. Il a rejoint la Troupe du Faucon en grande partie à cause du charisme de Griffith. En tant que meilleur ami de Guts, il fera tout pour le faire se rapprocher de Casca, dont il est pourtant plus ou moins amoureux. Judeau est un bon guerrier, vétéran de nombreuses batailles, il est plus ou moins du niveau de Casca. Lors de l'affrontement final entre les faucons et les Apôtres, durant l'Ascension de Griffith, il se fera un devoir de la protéger. Il blessera plusieurs Apôtres, mais sera finalement tué dans les bras de son chef, qu'il a protégé de son corps et dont, à défaut d'amour, il apprécie les larmes qu'elle verse pour lui.
Après sa mort, Guts décide de porter en bandoulière une gamme de couteaux à la manière de son ami.

Pippin 

Pippin est une sorte de colosse, qui servait avant l'arrivée de Guts dans la bande à faire de gros trous dans les défenses adverses. Il est l'archétype du géant simplet. Contrairement à la plupart des personnages de l'histoire partageant sa carrure et dépeints comme brutaux et sadiques, Pippin semble dénué de tout sentiment haineux, même envers ses ennemis, uniquement animé par son devoir et sa fidélité envers ses camarades. Durant la bataille finale contre les Apôtres, il est tué par Le Comte, qui l'éventre malgré sa résistance exemplaire. Pour lui, rien n'est plus important que la survie de la Bande, c'est pourquoi il fait corps pour protéger Casca de pas moins de trois Apôtres, pour permettre à Judeau de l'éloigner des combats.

Corkus 

Corkus est dès l'entrée de Guts dans la Bande très hostile envers le guerrier noir (qu'il a précédemment tenté de tuer). Leurs relations sont houleuses tout au long de l'histoire, Corkus ne voyant en Guts qu'un chien enragé et Guts en Corkus une grande gueule. Finalement, ils finissent par se réconcilier lorsque Guts sauve la Troupe d'une attaque. Tout comme le reste de la bande, il sera tué par un Apôtre durant l'Ascension de Griffith : celui que Guts tue au tout début du manga. Il est donc ironiquement le premier que Guts venge.

Rickert 

Il est le plus jeune membre de la Troupe et en tant que tel, est le plus souvent mis en retrait de l'action. Il suit toujours l'équipe formée par Guts, Judeau et Pippin. Par la suite, il quittera la Troupe du Faucon, et deviendra forgeron sous l'égide de Godo. Ce départ précipité lui permettra de ne pas participer à l'affrontement avec les Apôtres. Il est donc le seul survivant à ne pas porter la marque du sacrifice.

Il mûrira grandement après la disparition de la Troupe, mais ce n'est que lors de la renaissance de Griffith qu'il apprendra la vérité en ce qui concerne la fin des Faucons. Il serait volontiers parti venger ses camarades avec Guts, mais celui-ci lui annonça qu'il ne pourrait jamais le suivre car il n'aurait jamais suffisamment de haine envers Griffith pour mener à bien sa mission. Il restera donc pour s'occuper de la forge et d'Erika, la fille adoptive de son maître.

Gaston 

Gaston est un camarade de Guts, qui essaie de financer l'ouverture d'un atelier de couture avec le mercenariat. À cause de son départ, sa femme divorcera, ce qui attristera bien évidemment grandement le jeune homme. Comme tout le monde, il sera tué par un Apôtre durant la grande Éclipse.

Seconde Bande du Faucon 

Après la résurrection de Griffith, ce dernier décida de reconstituer son armée des Faucons, ainsi renaquit la Bande du Faucon. Les membres de la nouvelle bande ne compte aucun membre d'origine de la bande à l'exception de son leader. Elle fonctionne comme une armée avec ses troupes spécialisées, ses commandants, etc.

Ainsi, les généraux sont tous des Apôtres majeurs, les troupes de chocs, des démons mineurs, voire de récents Apôtres, l'armée comptant également dans ses rangs de nombreux humains. L'armée fait également preuve d'une grande tolérance en intégrant des soldats Kushans dans ses rangs, ces derniers apportant leurs connaissances des tactiques de leur pays pour aider leur nouvelle armée.

Apôtre Zodd 

Zodd apparaît dans le volume 5 du manga. Il est d'abord présenté comme un simple soldat, qui résiste à tous les assauts, puis comme « Zodd l'immortel », un être mythique, qui errait de champ de bataille en champ de bataille, toujours victorieux. Guts pénètre alors dans le château qu'il tient pour le tuer : il s'agit d'un monstre aux yeux flamboyants, de taille surhumaine, qui va bientôt se muer en véritable démon devant la résistance de Guts (un genre de croisement chimérique de canidé, taureau et chauve-souris). Ce dernier lui résiste grâce à son épée, mais ne peut le vaincre ; Griffith, venu à sa rescousse, n'en sera pas capable non plus.

Il finit néanmoins par partir, après avoir vu le Béhélit que porte Griffith. Auparavant, il fait une prédiction à Guts : « Si ce qui te lie à cet homme (Griffith) est une véritable amitié, fais bien attention, car le jour où son ambition s'effondrera... Ta mort t'attendra ! Une mort dont tu ne pourras te soustraire ! ».

Zodd revient de façon brève dans le volume 8 du manga, où il envoie de très loin (en employant toute sa force d'Apôtre) un sabre à Guts alors que celui-ci venait de se faire briser son épée par le Général Boscone, et, après avoir constaté l'issue de la bataille, repart.

Zodd réapparait dans le volume 11 du manga, où il « sauve » la troupe du Faucon de l'attaque de Wyald, monstre envoyé par le roi de Midland à la poursuite de la troupe. Wyald semble connaitre Zodd et semble sous l'autorité d'êtres supérieurs, Griffith pouvant être l'un de ceux-là. Wyald, tentant de menacer Griffith, est alors rapidement défait par Zodd qui l'éventre littéralement avec ses cornes.

Zodd est en fait un apôtre (tout comme Wyald, ce qui explique qu'ils se connaissent). Ce sont des humains ayant abandonné leur humanité pour devenir des Apôtres (Ou transcendés), créatures immortelles qui peuplent l'univers de Berserk et qui sont créés par les God Hand, dont Griffith est le dernier membre. Il protège en effet ses maitres lorsque le Skullknight tente d'arrêter l'Éclipse et semble plus ou moins faire jeu égal avec lui.

Un peu plus tard, Griffith réincarné lui demande de rejoindre la nouvelle brigade du faucons constituée d'Apôtres dont il sera le chef de guerre, ce qu'il accepte. Il jouera par la suite régulièrement le rôle de destrier volant de Griffith. Alors qu'il avait plutôt un rôle neutre auparavant, il se positionne maintenant clairement comme un adversaire de Guts.

Zodd est, contrairement à la majorité des Apôtres, encore plus ou moins le même qu'avant. Alors que la plupart de ses compagnons se sont mus en tyrans ou chefs de guerre, il ne se réalise que dans le combat, sa puissance l'empêchant de trouver un adversaire digne de lui. Il suit avec intérêt la quête de Guts qu'il estime comme un opposant de valeur et a encore un compte à régler avec le Skullknight qui lui avait tranché un bras (maintenant régénéré).

Il est, autant par sa réputation, sa longévité ou sa puissance, l'un des plus puissants Apôtres connus, après l'Empereur Ganishka.

Apôtre Locus 

Locus est un Apôtre fameux dans le Royaume de Midland, mieux connu comme étant l'invincible Chevalier du Clair de Lune, un cavalier dont les exploits lors de joutes sont innombrables. Personne ne sait néanmoins que se cache une créature démoniaque sous les traits de ce guerrier. C'est un expert à la lance de joute et le chef des cavaliers de la nouvelle Brigade des Faucons.

Locus est un homme posé et intelligent, loin des brutes ivres de sang que l'on recense généralement parmi les Apôtres. Son escouade de choc est elle-même formée d'Apôtres.

Sa vraie apparence est celle d'un centaure métallique, maniant une double lance de duel.

Apôtre Grundbeld 

Un autre Apôtre ayant juré obéissance à Griffith. Il s'agit d'un gigantesque guerrier, dont l'armure et le bouclier rappellent les dragons des légendes (son bouclier cache d'ailleurs un canon, comme le bras gauche de Guts mais d'un calibre plus important en raison de sa taille). Il s'est rendu jadis célèbre en défendant son château pendant 10 ans face au grand royaume de Tudor alors qu'il n'était qu'à la tête de  hommes !

Dans l'armée de Griffith, il est le commandant des troupes démoniaques blindées. Sa vraie apparence d'Apôtre, très logiquement, est celle d'un gigantesque dragon de cristal. En plus de devenir plus grand, plus résistant et puissant, Grundbeld peut maintenant cracher du feu.

Grundbeld est un guerrier noble d'esprit qui, comme Zodd, cherche des ennemis dignes de ce nom. Il a défié Guts et, après avoir perdu, lui a juré qu'ils se retrouveraient pour la revanche.

Le roman « Le chevalier du dragon des flammes », première novélisation officielle dans l'univers de Berserk, lui est dédié. On y apprend dans quelles circonstances il grandit, trouva un béhérit et devint un redoutable chef militaire ainsi qu'un puissant guerrier avant de se transformer en Apôtre.

Apôtre Irvine 

Un autre Apôtre dont l'apparence n'est pas sans rappeler Robin des Bois. C'est un archer émérite, capable de tirer avec précision plusieurs flèches en même temps. Il est très silencieux, ne parlant qu'avec Sonia et encore, bien peu. Il se définit lui-même comme un chasseur solitaire. Il pourrait être devenu un apôtre lors d'une ses traques solitaire. Irvine est aveugle, en effet ses yeux sont sur son arc, qui de ce fait n'est rien d'autre qu'une extension de son corps. Il semblerait de plus qu'il apprécie le luth, puisqu'on peut le voir en jouer. Sa transformation en fait une chimère mélangeant un corps de félin à cornes, qui deviennent son arc, et un torse humain au niveau de l'arrière train. Sous cette forme ses longs projectiles deviennent dévastateurs, en pénétrant la cible il se déploient en ramures acérées dans toutes les directions afin de détruire l'ennemi de l'intérieur. 

Très logiquement, il dirige les archers de Griffith.

Rakshas 

Un assassin légendaire Kushan. Il est perpétuellement enveloppé d'une longue cape et d'un masque blanc à trois yeux. Il est extrêmement rapide et agile et semble se battre sans armes. Les motifs qui l'ont poussé à rallier la cause de Griffith sont flous : il a en effet dit au Faucon qu'il l'aiderait à accomplir son rêve, puis le tuerait de ses mains pour s'approprier son visage.

Il est le plus solitaire des soldats de Griffith, mais il semble qu'il porte un intérêt à Silat. Tous les deux semblent se connaître, d'ailleurs Silat dit que Rakshas faisait autrefois partie du clan des Bakiraka avant de les trahir, peut-être à cause de sa transformation en apôtre.

Sonia 

Cette jeune femme est sans doute la plus normale des serviteurs attitrés de Griffith. Malgré son jeune âge et sa fragilité apparente, elle est utile du fait de ses dons de télépathie et de prophétie. Elle semble respectée même des Apôtres, qui ne sont pourtant pas des êtres accordant facilement leur respect.

Elle essaie de maintenir la cohésion au sein de la bande, se montrant agréable avec les différents Apôtres, taquinant Grundbeld, sortant Irvine de sa solitude, discutant avec Locus, etc. Elle est souvent accompagnée de Mule, un jeune noble dont elle a sauvé la vie. Ils passent leur temps à se chamailler, Mule essayant d'empêcher Sonia de faire des bêtises ou d'embarrasser les gens.

Elle est assez jalouse de la Princesse Charlotte, du fait qu'elles sont toutes deux amoureuses de Griffith. Elle s'est également liée d'amitié avec Schierke, sans savoir qu'elle faisait partie d'un groupe ennemi.

Mule 

Mule est un fils de la noblesse du Midland, qui a pris les armes contre les armées Kushans et qui mène une petite troupe. Il fut sauvé par la troupe de Griffith et échappa durant le combat à la mort grâce aux avertissements télépathiques de Sonia. Cette dernière étant un élément central pour assurer la cohésion dans l'armée, Mule fut chargé de sa protection. En fait, Mule sert surtout de baby-sitter pour la jeune fille, qui fait à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire en période de combat. Contrairement à beaucoup de nobles du Midland, Mule n'est pas de ceux remplis d'arrogance, il est doté d'un esprit combatif et est plein de tact. Fasciné par Griffith, il lui prêtera allégeance dès leur première rencontre, après avoir simplement échangé quelques banalités avec lui.

Apôtres 

Les Apôtres sont des êtres humains à qui a été donné une Béhélit. Ils reçoivent leurs pouvoirs surnaturels en échange d'un sacrifice : ce qu'ils ont de plus cher au monde (leur vie, leurs parents, leurs amis, etc.).
 
Tout humain peut devenir Apôtre grâce à la Béhélit, qui permet d'invoquer les God Hand et d'effectuer la cérémonie de « naissance » de l'Apôtre. Durant cette cérémonie, « l'aspirant » Apôtre est transporté dans un monde parallèle. Après le sacrifice, l'humain est devenu apôtre.
 
Une fois revenus dans le monde réel, Les Apôtres gardent leur forme humaine, néanmoins déformée, mais sont dotés de capacités hors du commun : pouvoirs de régénération, force surhumaine, immortalité (Zodd vit depuis près de 300 ans, 100 pour Wyald).

Les Apôtres sont capables de se transformer pour prendre la forme qui leur a été attribuée par les God Hand. Lors de ces transformations, ils perdent leur apparence humaine pour devenir de véritables monstres, de taille généralement gigantesque : serpents géants, dragons, monstres à plusieurs bouches et plusieurs yeux... Les pouvoirs et les transformations varient d'un Apôtre à l'autre, aucun n'étant semblable aux autres. Dans le volume 11, Wyald explique que les Apôtres reçoivent des ordres directs des God Hand sous forme de « commandements », dont le premier consisterait à assouvir toutes ses pulsions (expliquant ainsi leur comportement).

De par leur puissance et leur monstruosité, les Apôtres n'ont généralement aucune considération pour la vie humaine et se montrent le plus souvent assoiffés de sang et de destruction. Il semblerait que le fait de manger de la chair humaine leur permettent de maintenir leur puissance. 

À sa mort, un Apôtre rejoint le monde des enfers où son individualité est détruite par le flot d'esprits négatifs qui l'environne. Dans le monde réel, le cadavre reprend la forme originelle de l'humain. Ainsi lorsque Wyald est tué, il ne reste plus qu'un cadavre de vieil homme.

Bien que tous ne le fassent pas, certains Apôtres font preuve d'une étrange capacité : celle de créer des « pseudo-apôtres » dotés de capacités surhumaines et de caractéristiques propres aux apôtres, même s'ils n'en sont qu'une pâle imitation. Parmi les Apôtres ayant utilisé cette capacité, on trouve le Comte, Rosine et l'Apôtre Béhélit, le Comte transformant l'un de ses hommes en introduisant dans son corps une « larve » créée a cet effet, Rosine transformant des enfants en pseudo-elfes et ayant transformé quelques hommes en monstrueux insectes pour lui servir de gardes du corps, et l'Apôtre Béhélit transformant d'abord un représentant d'un culte hérétique d'Albion avant de transformer l'inquisiteur Mozguz et ses disciples.

Apôtres de la deuxième Troupe du Faucon 

(voir la section dédiée) :

 Zodd
 Locus
 Grundbeld
 Irvine

Apôtres Mineurs

La femme Apôtre 

Elle apparaît dans les toutes premières pages du manga, où elle couche avec Guts et commence à s'y transformer pour essayer de le tuer, mais il y parvient avant. Elle utilise sa forme humaine, celle d'une jeune femme nue, pour attirer Carcus et le tuer lors de l'Éclipse, c'est donc le premier des Apôtres ayant tué un membre connu de la Troupe du Faucon que Guts tue.

Chef des pillards 

Appelé également le « Baron Serpent » . Le premier Apôtre à opposer une vraie résistance à Guts. Il est le chef de bandits qui rançonnent une petite ville. Guts massacrera toute sa bande, avant de le finir à coups de canon, en lui découpant le flanc avec sa Dragonslayer et avec des carreaux d'arbalète dans la tête (avant qu'il ne se fasse écraser par les débris d'une maison qu'il avait enflammée lui et ses hommes). Il porte une armure ayant la forme d'un serpent, et sa transformation d'Apôtre est un énorme humanoïde aux caractéristiques de serpent, plus précisément de cobra, son visage se trouvant en dessous de la « tête » de serpent qu'il arbore. L'incident de la forêt durant le sauvetage de Griffith laisse à penser que Rickert a assisté à son avènement en tant qu'Apôtre.

S'il apparaît dans le tout premier épisode de la première adaptation animée, il n'apparaît ni dans la trilogie de films, ni dans l'adaptation de 2016 où un apôtre d'une toute autre forme prend sa place dans le dernier des trois films d'animation.

Le Comte 
Un autre Apôtre, un peu plus consistant celui-là. Il fut jadis un seigneur bon et très pieux, mais sacrifia sa femme (et sa santé mentale par la même occasion), après avoir découvert qu'elle s'adonnait à des soirées orgiaques. Son plus grand trésor est sa fille unique, Thérésia.

Il se battra contre Guts, mais, grièvement blessé, il invoquera le pouvoir des God Hand pour l'aider. Ceux-ci lui accordent leur aide qu'à condition qu'il sacrifie sa fille. Il ne put s'y résoudre et fut donc tué par ses maîtres.

Contrairement à nombre d'Apôtres, on constate donc que le Comte n'est pas si détestable, il considère jusqu'au bout sa fille comme étant plus importante que sa vie. Sa fille a d'ailleurs promis à Guts qu'elle vengerait un jour ou l'autre feu son père.

Il n'apparaît pas dans l'adaptation animée de 2016.

Wyald 

Il est le chef de l'ordre du Molosse Noir, auquel le Roi du Midland fait appel pour capturer Griffith, qui vient d'être libéré par les Faucons. On sait peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il a été recruté par le roi parmi les plus dangereux prisonniers des prisons de Midland, pour devenir le chef de l'ordre du Molosse Noir.

L'ordre du Molosse noir est un ordre atypique dans l'armée de Midland : il est exclusivement composé de repris de justice, de prisonniers et de criminels, tous plus violents les uns que les autres. L'ordre du Molosse noir s'illustre par ses faits d'armes durant la guerre contre le Tudor mais plus tristement aussi pour les exactions et les crimes qu'ils commettaient systématiquement en territoire ennemi comme en territoire allié.

Wyald poursuivit donc les faucons avec plaisir, car il les tenait responsable de son manque de renommée. Il se manifeste durant son combat contre les Faucons par son manque de considération pour la vie de ses hommes ainsi que par sa force surhumaine...

Devant la résistance de Guts et des faucons, qui mettent en déroute les molosses noirs, Wyald montre sa vraie nature en se transformant en démon, doté d'un corps semblable à un yéti à trois yeux. Ceci confirme donc sa nature d'Apôtre.

Wyald fit un carnage chez les faucons mais Guts, au cours d'un duel épique, finit par le terrasser. Laissé pour mort, Wyald se relèvera pour un baroud d'honneur : il jouera son va-tout en prenant en otage Griffith.

Alors qu'il s'apprête à l'exécuter, Wyald rencontre son destin en la personne de Zodd, venu à la rescousse des faucons et du porteur du Béhélit écarlate. Celui-ci l'achève sans ménagements en l'éventrant à coups de cornes.

Il semblerait que Wyald ait fait le sacrifice très vieux, comme le montre son corps après sa mort (les Apôtres retrouvant le corps d'origine à leur mort). On estime que sa vie démoniaque dura cent ans.

Il n'apparaît dans aucune des adaptations animées.

Rosine 

Cette Apôtre est une jeune fille issue d'un viol, détestée par ses parents. Elle rêve perpétuellement d'aller vivre dans le pays des elfes, pour pouvoir échapper à ses malheurs. Elle héritera d'un Béhélit et sacrifiera ses parents pour devenir une espèce de papillon/guèpe humanoïde, qui enlève les enfants de son ancien village, pour les transformer en pseudo-elfes, lui permettant de réaliser son rêve.

Son ancienne meilleure amie, Jill, rencontra Guts et tenta de le retenir dans sa folie meurtrière, sans grand succès. Rosine finit malgré tout par mourir heureuse, dans les bras de son unique amie et apercevant Puck sur les épaules de son assassin, réalisant réellement son rêve de voir un elfe avant de mourir.

Elle apparaît dans l'adaptation animée de 1997 (épisode 22), où elle participe au massacre des soldats de la troupe du faucon restés avec Rickert blessé, et très brièvement dans le troisième film d'animation, où on la voit voler avec d'autres apôtres à l'issue de l'éclipse. Son histoire n'a en revanche pas été adaptée dans la nouvelle série de 2016.

L'Œuf du Monde 

Cet apôtre est à la base un jeune homme difforme, chassé par les différents villageois et qui hérita d'un Béherit. Il demanda aux God Hand de lui donner un corps d'œuf, pour qu'il puisse accueillir le Renouveau et le Cinquième de ses maîtres quand le temps sera venu.

Il avale finalement l'enfant de Guts, Griffith et Casca, et se sacrifie pour offrir un corps à Femto, comme le destin l'avait voulu.

Apôtre Bestial 

L'Apôtre Bestial est un apôtre mineur, il apparaît anonymement dans le chapitre 93 du manga où il renifle les odeurs de Guts et Casca et tente de les tuer chez Godo, il est chronologiquement parlant le tout premier apôtre à tomber sous les coups de la Dragonslayer.

Dans l'adaptation animé de 2016 il apparaît dans l'épisode 3, ou son histoire est un peu plus développé: autrefois il était le gardien du chenil d'un noble et était battu à cause de son apparence et de son obsession des chiens, ses seuls amis. Il tomba un jour amoureux de la fille de son employeur, qui avait fait preuve de gentillesse envers lui, mais il devint fou de rage et de désespoir quand elle repoussa ses avances. Il avait acquis un Béhélit dont il se servit en sacrifiant la fille de son maître avant de dévorer ce dernier et de se terrer dans le manoir en ruine du noble, entouré de ses chiens. Lorsque Guts s'échappa du camp des chevaliers de l'ordre des Saintes Chaînes, il se réfugia avec Farnese dans le manoir en ruine où les chiens furent possédés par les esprits qu'il attirait, il affronta ensuite l'apôtre et le tua après l'avoir distrait grâce à son bien le plus précieux: la partie supérieure du corps de la fille de son maître, qu'il avait empaillée alors qu'il avait dévoré le reste. Contrairement au manga, il n'est pas dans cette adaptation le premier Apôtre victime de Guts, ce rôle étant pris par un apôtre anonyme que l'ont voit simplement dans un flashback de l'épisode 3.

God Hand 

Les God Hand (Main de Dieu en anglais) sont des êtres d'une importance majeure dans l'univers de Berserk.

Les cinq God Hand sont des êtres surnaturels très puissants, évoluant dans les couches supérieures du monde astral et ne se manifestant aux créatures du monde réel (Apôtres, humains...), que lors de cérémonies telles que les éclipses ou la naissance d'Apôtres. Il arrive que des God Hand se manifestent à Guts mais c'est parce qu'il s'agit d'une des rares personnes (avec Casca) à avoir survécu à un sacrifice et qu'il a donc un lien étroit avec eux. Ils apparaissent aussi tous les quatre, Void, Conrad, Slan et Ubic à Griffith, avant que celui-ci ne devienne Femto, lors de sa détention dans les geôles, lorsque celui-ci est au bout du rouleau, ne croyant plus en rien, comme pour lui rappeler qu'il était promis à un destin hors du commun.

Ils sont vénérés par la majorité des Apôtres comme des dieux (et des indices nous font penser qu'ils en sont, ou proches). Ils sont, bien sûr, supérieurs aux Apôtres sur le plan démoniaque et peuvent être considérés comme des seigneurs démoniaques. Ce sont en particulier eux qui intronisent les Apôtres. Le seul Apôtre semblant ne leur rendre aucun compte est l'Empereur Ganishka, car jalousant et convoitant leur pouvoir.

Les God Hand sont tous d'origine humaine : ils naissent de la même façon que les Apôtres, avec un sacrifice. Cependant, un Apôtre possède pour sa naissance une béhélit de couleur grise alors qu'un God Hand possède une béhélit de couleur rouge, qui n'existe qu'en cinq exemplaires. 

Le chapitre 306 du manga comporte quatre doubles pages présentant chacune un godhands, à l'exception de Femto.

Void 

Void semble être le chef du groupe. Il prend la parole et dirige les opérations. On ne sait quasiment rien de lui, outre le fait qu'il parle au nom de ses pairs et qu'il est celui qui appose la Marque du Sacrifice en l'invoquant au creux de sa main. Avec son visage squelettique et son cerveau sur-dimensionné, Void ressemble grandement aux Martiens du film Mars Attacks!, film de Tim Burton sorti après la première apparition de Void dans Berserk en 1991, cependant le film est tiré d'un comic book du même nom et quant à lui a été créé sur la base des cartes à collectionner Topps des années 1960, ainsi il est impossible de certifier l'influence.

Comme son nom l'indique, Void semble capable de manipuler les dimensions et créer des zones de vide. Il peut entre autres retourner une attaque contre son porteur, comme l'atteste son bref échange avec le Skullknight. L'image qui lui est adressée montre simplement son cerveau, indiquant l'importance de son intelligence et de ses réflexions. Il semble étroitement lié au Cavalier à tête de mort (Skull Knight).

Ubik 

On ne sait pas grand chose de lui. Il a toujours un mot à ajouter, une explication à faire. Il flotte et porte des lunettes. L'image qui est donnée de lui est un détail du tableau Le Jardin des délices de Jérôme Bosch mais en inversé (la droite et la gauche sont échangées). Son caractère érudit et bavard pourrait indiquer qu'il incarne la corruption par la connaissance excessive, la vanité devant Dieu due à la quête du savoir absolu étant décrit comme un grand pêché dans les textes saints. Il est capable de projeter le passé et les pensées profondes de son interlocuteur (exemple Theresia ou Griffith)

Conrad 

Le plus silencieux des God Hands, il ressemble beaucoup au précédent dans sa façon de se tenir, mais il ne vole pas et n'a pas de lunettes. Son rôle jusqu'à présent, mis à part son apparition pendant l’Éclipse, s'est limité à apporter la peste noire qui a décimé une grande partie de la population de Midland. L'image qui est donnée de lui montre son visage composé d'une substance noire d'où émergent quelques squelettes et des rats qui avancent à côté, allégorie de la peste noire qu'il a répandue. Il incarne de toute évidence la corruption par la vermine et la maladie. Il reste très mystérieux.

Slan 

Seule présence féminine du groupe, c'est une femme magnifique, avec des ailes de chauve-souris dont elle se sert pour cacher son corps nu. Elle se délecte de ressentir les sentiments intenses des humains suppliciés ou se livrant à des orgies. Elle s'amuse de la quête de Guts et se plaît à le tourmenter personnellement. L'image qui lui est adressée montre qu'elle représente la luxure d'une façon très générale et particulièrement compacte, presque symbiotique, entre les êtres. Elle est vénérée comme la « déesse de feu » par les païens qui se dissimulent parmi les réfugiés de la terre sainte d'Albion et apparaît lors de leur orgie, sa silhouette se découpant dans les flammes du feu où ils préparent leur potion rituelle.

Elle réapparaît plus tard lorsque Guts et ses compagnons se rendent dans le repaire d'une tribu de Trolls qui terrorisait un village, elle prend forme en utilisant les intestins des trolls tués par Guts et explique que les barrières entre les dimensions s'affaiblissent, permettant non seulement aux créatures magiques d'apparaître dans le monde physique, mais également aux God Hands de s'incarner, ce qu'elle est la première à faire, les trois autres God Hands ne s'étant pas encore aventurés hors de leur dimension. Elle est vaincue par Guts.

Femto 

Dernier «né» des God Hand. Anciennement, il était l'humain connu sous le nom de Griffith, avant qu'il ne choisisse de suivre son rêve, quel qu'en soit le prix. Ami, puis ennemi de Guts, leurs destins sont liés. Selon les dires de ses pairs, Femto représente la corruption par l'Envie : son histoire et sa personne incarnent la corruption nécessaire à l'assouvissement des ambitions de l'Humanité. 

Femto se réincarnera plus tard, reprenant l'apparence de Griffith, et recréera la Brigade des Faucons, pour contrecarrer l'invasion des Kushans. Ses principaux lieutenants seront tous des Apôtres et ses soldats soit des humains, soit des démons.

Il est appelé à être le héraut des God Hand sur terre et leur plus puissant représentant, l'égal d'un dieu. Il semble posséder les pouvoirs de ses comparses, même celui de Void qui consiste à distordre l'espace, comme en a été témoin le Skull Knight.

Familles Royales, Hauts Nobles, Hauts Cléricaux

Famille Royale du Midland

Roi du Midland 

Le vieux Roi du Midland est un ancien roi guerrier qui a vu la guerre centenaire meurtrir son pays. Il se pose comme un personnage relativement bon, intelligent et sage. Il est malgré cela en partie traumatisé par la mort de sa première femme et chérit sa fille de façon exagérée.

Après avoir découvert la traîtrise de Griffith, ivre de rage à l'idée qu'il ait pu toucher sa fille adorée, il manque de la violer lui-même dans une crise de délire, ce qui l'isole définitivement d'elle.

Après cela, il s'affaiblit et sombre dans le désespoir, ne parvenant pas à retrouver sa fille même sur son lit de mort.

Reine du Midland 

La seconde femme du Midland est une personne intelligente et ambitieuse. Elle trouve peu de réconfort chez son vieux mari du fait que leur mariage était bien sûr un mariage d'intérêt ; c'est pour cette raison qu'elle le trompe avec son frère.

Elle fera tout pour que Griffith ne prenne pas trop d'importance. Lorsque ce dernier fait assassiner Julius, elle se décide à lui rendre la pareille, car elle a remarqué que Griffith s'intéressait de trop près à sa belle-fille, elle ne souhaite pas que la descendance de celle-ci provienne d'un simple roturier. Toutefois, Griffith déjoue le complot et n'hésitera pas à la tuer brutalement avec ses camarades conspirateurs, en les brûlant vifs, grâce à la menace qu'il fit à l'un des ministres envers sa fille.

Princesse (puis Reine) Charlotte 

La Princesse Charlotte, âgée de 16 ans, est, bien qu'un peu naïve comme toute princesse qui se respecte, la fille du roi de Midland et son héritière potentielle : autant dire que c'est sur elle que Griffith porte ses vues. Elle tombera au fur et à mesure amoureuse du chef des Faucons, celui-ci jouant très habilement de son charisme et de son intelligence naturelle, tout en découvrant que la jeune Charlotte est, malgré tout, loin d'être aussi écervelée que l'on pourrait croire (même si cela n'empêchera pas Griffith de lui faire tourner la tête).

Le tournant de leur relation aura lieu lorsque Guts battra Griffith en duel. Complètement perdu par le départ de son ami, Griffith ne trouvera pas d'autre solution que d'aller voir la jeune princesse et de la forcer. Pour cette aventure, Griffith sera cruellement torturé, Charlotte s'enfermera de son côté après que son père aura manqué de la violer. C'est entre autres pour cette raison qu'elle refusera de le voir jusqu'à sa mort.

Prisonnière de l'empereur Ganishka, qui veut en faire la mère de son enfant (ce qui permettrait de rapprocher les deux royaumes), elle est enlevée (ou secourue) par Griffith et Zodd. Elle accompagne ensuite son fiancé dans ses guerres, lui apportant la légitimité dont il manquait.

Dans la Bande du Faucon, elle se montrera plus dégourdie qu'on pourrait le penser, avec l'aide de son amie et servante, Anna. Elle entre parfois en conflit avec Sonia, elle aussi complètement sous le charme de Griffith.

Comte Julius 

Frère du roi de Midland et père d'Adonis.

Le comte Julius est le deuxième héritier potentiel au trône de Midland et le chef des Dragons Blancs, corps d'armée affecté à la protection royale. Dépossédé de ce rôle en faveur de Griffith, le comte Julius tente de le faire assassiner, mais la manœuvre échoue grâce au béhélit et Griffith, qui l'a repéré, riposte en lui envoyant Guts, qui l'assassine ainsi que son fils.

Julius fonctionne au départ comme stéréotype du noble fier d'appartenir à une caste à part, au sommet de la hiérarchie sociale ; s'il ne devient pas plus sympathique au fil des épisodes, il acquiert cependant une certaine profondeur lorsqu'on le voit « paniquer », d'abord face à Griffith, ensuite face à son fils qu'il entraîne de façon trop brutale.

Adonis 

Adonis est le fils du comte Julius et le neveu du roi de Midland ; son père le destine à épouser la princesse Charlotte et à régner sur le royaume, c'est pourquoi il l'astreint à un entraînement très rude malgré son jeune âge (13 ans). Guts est forcé de le tuer après avoir assassiné son père, car le garçon l'a surpris et a vu son visage. Adonis meurt en tendant la main vers son meurtrier et en pleurant. Guts sera choqué de la mort d'Adonis car celui-ci partageait avec son père une relation proche de celle que Guts vivait avec son père adoptif (Gambino).

Dans le dessin animé comme dans le manga, Adonis est présenté comme un enfant courageux, mais encore faible face aux adultes (son père ou Guts), qui le brutalisent sans pitié et finissent par l'achever.

Dans l'histoire, le meurtre d'Adonis et de son père marquent également l'entrée de Griffith dans une ère de meurtres sournois, voulus essentiellement par la lutte pour le pouvoir. Tuer le comte Julius était juste, puisqu'il avait tenté de faire assassiner Griffith, mais le meurtre d'Adonis est un acte de violence gratuite, qui fait des personnages (en particulier de Griffith et de Guts) des criminels. La mort d'Adonis, c'est la fin de l'innocence. On peut alors soulever la question du rôle des God Hand et du béhélit dans la « coïncidence » qui a mené à ce meurtre.

Empire Kushan

Empereur Ganishka 

Ganishka est le principal antagoniste de Griffith dans le cycle du Faucon millénaire.

Les Kushans sont un peuple situé à l'est de Midland dont on a pu voir quelques représentants (clans d'assassins Bakiraka) lors de l'évasion de Griffith par les faucons, avant l'occultation. Ganishka envahit le royaume de Midland, à la faveur de sa faiblesse (dû à la guerre de 100 ans contre l'empire de Tudor, à la peste et aussi à la disparition du Roi).

On sait peu de choses sur ses motivations et sur le personnage, si ce n'est qu'il s'intéresse à la réincarnation de Griffith sur Terre. Il envoie en effet une brigade localiser celui-ci.

La véritable nature de Ganishka nous est révélée dans le tome 27, lors d'un affrontement entre les forces Kushanes et la troupe du Faucon (reconstituée par Griffith) :

Ganishka est un Apôtre, refusant de se soumettre à Griffith (son « supérieur » sur le plan démoniaque) qui veut conquérir non seulement le Midland mais tous les territoires à sa portée. Pour pouvoir résister aux unités démoniaques de la troupe du Faucon et aux puissants lieutenants de Griffith, Ganishka exploite la magie liée à sa condition afin de lever des armées de chairs corrompues, de démons hybrides et de familiers (des bêtes sauvages contrôlées mentalement par des humains à des fins militaires). Bien qu'il soit un Apôtre, on ignore d'où lui vient cette prodigieuse supériorité sur la plupart de ses semblables, peut être due à un usage excessif de la magie ou du fait de son grand âge.

Face à cette menace inédite, les États ayant la même religion que le Midland sont en cours d'alliance pour repousser Ganishka et les légions Kushans.

L'Empereur se considère lui-même comme un "empereur maléfique", usant et abusant de méthodes magiques et psychologiques terrifiantes pour parvenir à ses fins. Le destin de la capitale du Midland, où l'Empereur y a installé "ses quartiers" après l'avoir conquise, en est un parfait exemple. Autrefois prospère et accueillante, la cité n'est désormais plus qu'un charnier plongé dans le brouillard et où chaque flèche des nombreuses tours et clochers de la ville sont utilisés pour empaler un ou plusieurs cadavres. Le palais royal ne fait pas exception puisque le trône de l'Empereur repose sur une imposante pile de crânes humains et chaque statue a vu sa tête remplacée par celle d'un condamné. Le personnage est ainsi à comparer à Griffith. En effet, bien qu'ils aient en commun leur nature démoniaque et un objectif de conquête similaire les rendant ennemis, leurs méthodes, quant à elles, différent grandement. L'un agit ouvertement en tant qu'être démoniaque tandis que l'autre endosse le rôle d'un sauveur bienveillant.

Daiba 

Daiba est un Âpotre sorcier et bras droit de l'Empereur, commandant du Corps des Monstres, le Pishaca. Son apparence est celle d'un vieil homme barbu vêtu d'un pagne et d'un turban, rappelant fortement les Yogis hindous, hommes pratiquant le Yoga, il peut d'ailleurs léviter en le pratiquant. Il est un maitre en manipulation d'animaux et peut même les transformer en monstres. 

Silat

Silat est un valeureux combattant du Kushan, qui travaille comme mercenaire avec deux acolytes. C'est un spécialiste du combat à courte et moyenne portée où sa panoplie d'armes lui permet d'acculer son adversaire. Bien qu'il ait juré fidélité à l'Empereur, les méthodes de ce dernier le répugnent et il n'est pas dit qu'il s'en sépare, pour agir en solo.

Il a mis un point d'honneur à retrouver et vaincre Rakshas, un Bakiraka Kushan déchu, maintenant aux ordres de Griffith et qui trouve en Silat, une source d'amusement.

Bakiraka 
Le Bakiraka est une guilde d'assassins qui ont élevé leur art à celui d'une religion. Plusieurs apparaissent dans l'histoire, le Midland a sa troupe spéciale, chargée du nettoyage de personnes gênantes. La troupe se compose de cinq combattants, un nain maniant la sarbacane, sa taille lui permetant d'utiliser des passages impraticable pour les autres, un autre utilise les cours d'eau pour se camoufler et attaquer par surprise, un géant musculeux, adepte du javelot, un guerrier très agile maniant une paire de griffes de combat et une femme maniant les explosifs et les poisons.

Ils s'opposent à la Bande du Faucon alors que celle-ci vient de libérer Griffith. Ils seront tous tués après que Judeau aura découvert comment briser leur stratégie, la femme étant même tuée des mains du Roi pour leur échec.

Par la suite aux ordres de Ganishka, afin de laver leurs honneur, ils agissent dans l'ombre et accomplissent des missions (souvent peu fructueuse) dans l'ombre. Cette fois c'est Silat qui est aux commandent des assassins, il est accompagné par 4 hommes (le plus souvent seulement 2) monstrueusement musclé et doués dans les arts martiaux.

Famille Vandimion

Seigneur de Vandimion 

Frederico de Vandimion est un seigneur marchand très puissant et respecté. Selon sa femme, c'est un mégalomane : il n'aime rien tant que contrôler ce qu'il possède et, malgré son apparence d'homme fort, il est perpétuellement angoissé à l'idée que des choses échappent à son contrôle. C'est pour cette raison qu'il ne supporte pas sa fille, Farnese, excentrique et à moitié folle. Il tente vainement de l'éloigner pour ne pas être perturbé par celle-ci, pour finir par se faire sauver par elle et Guts. Cependant, il montrera sa capacité à faire preuve de sang froid dans les situations critiques et conservera une attitude protectrice envers ses enfants.

Il est le père de Serpico et l'a toujours caché au reste de sa famille. C'est également pour des raisons pratiques qu'il l'a assigné à la garde de sa fille, pour permettre de les contrôler plus facilement tous deux, Serpico étant le seul à réussir à maitriser sa sœur.

Madame de Vandimion 

La mère de Farnese est une personne infiniment plus réfléchie et maligne que son mari. Contrairement à lui, elle est bien plus ouverte et tolérante. Elle pense bien plus à ses enfants qu'à elle-même, ce qui en fait malgré une pointe d'orgueil caractéristique un personnage bien plus sympathique que son mari.

Manifico de Vandimion 

Le jeune fils des Vandimion est complètement écrasé par son père, qui l'empêche de s'affirmer. Il ne rêve que de perturber l'ordre établi et de s'affranchir de l'emprise paternelle. C'est pourquoi il apprécie sa sœur, qui elle arrive à effrayer leur père. Il s'alliera à elle pour ruiner les entreprises de son père, mais sera brutalement interrompu par les invasions Kushans. Il accompagnera finalement sa sœur et son ami Roderick dans leur voyage en mer.

Dame Farnese de Vandimion 

Dame Farnese est d'abord présentée comme la commandante de « l'Ordre des Chaines Sacrées » (dont le chef de guerre doit toujours être une vierge). Accompagnée de ses gardes du corps, Azanne et Serpico (qui est son demi-frère, bien qu'elle ne le sache pas), elle a pour mission de retrouver Guts. Après avoir échoué (elle finira même par se faire sauver la vie par celui-ci, se retrouvant possédée par un démon), elle est chargée d'une autre tâche.

Elle accompagne le Père Mozguz dans un pèlerinage à l'Abbaye d'Albion, la Tour de l'Inquisition, dont il est un des grands chefs. Elle se livre sur place avec l'Inquisiteur à une chasse aux sorcières, brulant sans pitié les soupçonnés d'hérésie. Elle espère également avoir sa revanche sur Guts qui l'avait à ses yeux humiliée.

Après la défaite de Mozguz, elle décide de rejoindre Guts après un gros travail d'introspection.

Farnese est un personnage assez ambigu, comme Guts l'affirme, elle cache derrière la foi et sa croyance en Dieu une profonde violence. Elle a un côté masochiste et sadique qu'elle essaie de réprimer, traumatisée dans son enfance par les nombreux buchers érigés dans sa ville natale. Elle a un rapport particulièrement bizarre avec le feu, qui développe chez elle des pulsions quasi-sexuelles (on la voit entre autres se masturber devant sa cheminée, sous le coup d'hallucinations, elle voit des visages brulés dans le feu), ainsi, elle prend du plaisir non seulement à voir des gens brûler, mais aussi à voir leurs ombres s'agiter dans une gigue sur le sol. Elle continue ses massacres pour revoir encore et encore ses danses d'ombres. Au contact de la bande de Guts, et particulièrement de Schierke et Casca, elle s'est très adoucie et a repris confiance en elle-même. Elle a même demandé à Schierke de lui enseigner la magie.

Farnese est assez peu appréciée de ses hommes, d'une part parce qu'elle est l'unique femme du bataillon, mais aussi parce qu'elle se contente de donner les ordres sans intervenir dans les combats, où elle est inexpérimentée. Elle a un certain respect pour Azanne, de par sa ferveur et son passé, mais s'énerve du caractère de Serpico, qui est néanmoins le seul à rester fidèlement à ses côtés. Elle a une sorte d'attirance sado-masochiste pour Serpico. Malgré tout ce qu'elle affirme, son page est le seul homme auquel elle tient réellement. Elle développe des sentiments amoureux pour Guts, qui s'effaceront lorsqu'elle apprendra que Casca est la compagne de celui-ci.

Serpico de Vandimion 

Serpico est l'écuyer de Dame Farnese  ; avec le chevalier Azanne, il forme sa garde rapprochée. Il fait tout pour protéger sa demi-sœur, qui ne semble guère lui porter d'affection. Leur relation parait se limiter à celle de maître-serviteur (malgré tout leur relation semble particulièrement intense, cette intensité est peut-être due au fait que Farnese ignore leur lien de parenté et a même tenté de le séduire par le passé afin qu'il s'enfuie avec elle).

D'abord, il apparaît comme un être lunaire, dont les yeux perpétuellement entrouverts lui donnent l’air indifférent et tête en l'air. Il se révèle cependant fin stratège, tenant tête à Guts en duel en le coinçant sur un chemin à flanc de falaise pour limiter les grands mouvements. Sous ses airs détaché et pince sans rire se cache un serviteur mutique dévoué à Farnese capable de tuer de sang froid à tout moment.

Il rejoint plus tard avec Farnese le groupe de Guts, où il prouve tout de suite son utilité. En plus d'être un bon combattant, ses qualités de couturier et de cuisinier sont très appréciées. Il reste assez distant avec les autres, à part avec Farnese, et finit par sympathiser avec Isidro. Il est très suspicieux envers Guts. Pour lui, le chevalier noir est toujours son ennemi, mais par respect pour Farnese, il ne le provoque pas. Il finira petit à petit par apprécier Guts à sa juste valeur.

Schierke lui a offert une cape et une épée bénies par les esprits des vents, ce qui selon elle lui convient. Bien que sceptique au début, il se rend compte de la puissance de ces artefacts magiques et apprend à les utiliser avec soin. Cela lui permet de ne pas trop se montrer ridicule vis-à-vis de Guts et de le soutenir efficacement.

Papauté, Inquisition et Ordre des Chaines Sacrées

Le Pape 

Vieux et affaibli, le Pape est manipulé par Femto pour le soutenir, garantissant avec le soutien que lui apporte en parallèle la princesse Charlotte une légitimité dans ses actions. L'auteur a construit son personnage de façon à en faire l'archétype des Papes du Vatican historiques parmi les plus cyniques et critiquables. Ce personnage se voit lui-même comme un mauvais pape : depuis toujours il s'est laissé porter par les événements, observant le monde comme un rêve distant, il n'a jamais rien fait ou éprouvé avec intensité et sincérité (que ce soit la Foi, l'amour ou même la soif de pouvoir, puisqu'il n'a jamais vraiment convoité le trône pontifical). 

Les lecteurs se rendent compte alors que cet homme, censé représenter Dieu sur Terre, se contente de laisser les choses en l'état : les erreurs de jugement des prêtres, les erreurs judiciaires commises par l'Inquisition, les guerres civiles, les famines et les épidémies... Il semble n'avoir cure de tout cela et n'assume pas vraiment ses responsabilités. Du reste, selon les autres, c'est un Pape moyen, pas brillant, mais pas non plus infâme. 

Au crépuscule de sa vie, alors qu'il allait se laisser mourir dans son lit, le Pape rêve de Griffith et interprète cela comme un présage envoyé par Dieu. Il déclare alors que sa destinée est de soutenir Griffith et de le sacrer Roi du Midland lors de son mariage avec la Princesse Charlotte. Il est présenté comme un brave homme, mais qui pendant l'essentiel de son pontificat ne connaît pas la Voie à suivre, alors qu'il est censé guider les autres et ne prend finalement conscience de son Devoir qu'après le rêve qu'il fit de Griffith et qui lui redonna espoir et confiance en lui-même.

Père Mozguz 

Un des chefs Inquisiteurs. Complètement fanatique et fou, il est l'archétype de l'Inquisiteur qui torture à tout va pour la prétendue gloire de Dieu. Transformé en pseudo-apôtre, il devient une espèce de golem angélique et finit par mourir des mains de Guts. Ironie du sort, c'est en brandissant son livre sacré une dernière fois que Guts s'aperçoit de sa faille et arrive à le tuer, et il n'aidera vraiment ses prochains qu'après sa propre mort (son cadavre s'enflamme et brûle lentement... or les démons ont peur du feu, ce qui permet à des innocents de se réfugier auprès de lui en priant pour leur salut !). Lorsque les démons attaquent la terre sainte sous sa responsabilité, l'Inquisiteur Mozguz pense que Guts et Casca sont des sorciers et que les démons viennent à cause d'eux (et il n'a pas tout à fait tort, même si en l’occurrence, les tuer n'aurait rien changé). Il essaie donc de les tuer pour stopper l'invasion.

On s'aperçoit que, malgré la violence inhérente au personnage, il garde un fond de charité, en recueillant des infirmes et des parias. De la même manière on le voit passer l'éponge sur un "blasphème" : une femme, dont le bébé est si affaibli qu'il ne peut plus téter son sein, demande à ce qu'une partie des provisions destinées à l'usage du Vatican soit utilisée pour nourrir les réfugiés. Mozguz, impressionné par le courage et l'amour de cette femme, accepte de redistribuer des provisions, mais finit par la torturer en échange.

Chevalier Azanne 

Azanne est un humble chevalier, vétéran de nombreuses batailles, mieux connu comme Le Chevalier du Pont, du fait d'un de ses exploits, où il protégea la vie d'un vieil homme qui bloquait malgré lui le passage d'un Seigneur et de ses hommes, en se battant sur le pont où ils se tenaient, seul contre tous. Il se donne par la suite d'autres surnoms plus ou moins réussis, tel que le "Chevalier au Bâton de Fer" (quand il affronte Guts la première fois).

Il fait partie de l'ordre des Chaines Sacrées et se révèle être un guerrier courageux et noble d'esprit, chargé de seconder Farnèse et compenser sa totale inexpérience (il est de loin plus respecté qu'elle par les chevaliers de l'Ordre, arrivant même à les faire pleurer de regret après les avoir sermonner pour leur attitude couarde et vulgaire pendant et après le combat contre Guts !). 

Après la destruction de la Tour d'Albion, il se perd et vagabonde pour atterrir dans une ville portuaire où logent Guts et sa bande. Il est embarqué malgré lui dans le bateau de Roderick où, de honte d'avoir été désavoué par les autorités du Vatican, il tente de cacher son identité à Farnese et Serpico (qui n'est pas du tout dupe) en gardant constamment son casque affublé de deux "moustaches" formées par des plumes. Tant bien que mal, il entraîne le jeune Isidro.

Bande de Guts, post-éclipse

Guts

Casca

Dame Farnese 

Voir plus haut.

Serpico 

Voir plus haut.

Isidro 

Enfant voleur, il est un compagnon de voyage de Guts, qu'il admire. Il fait tout pour que ce dernier lui apprenne l'escrime. Guts lui apprit donc les bases, mais lui fit comprendre qu'il faudrait qu'il développe son propre style à l'épée et qu'il ne pourrait jamais être comme lui. Après ces conseils, Isidro développa donc un genre à l'opposé de celui de Guts, en se servant de lames courtes et de sa petitesse à son avantage (doublé du fait que c'est un lanceur de cailloux émérite). Bien qu'assez inutile au début, il prend de l'importance et participe activement aux combats contre les Apôtres. On le verra même vaincre le chef des trolls, grâce à son agilité, sa dague magique et les petits explosifs, ou encore protéger Casca des délires de la secte satanique d'Albion avec d'habiles jets de pierres localisés (comme il le dit lui-même, les parties vitales et les points faibles des nudistes étaient complètement exposés !).

Isidro se pose avec Puck (qui l'a prétendument pris comme apprenti) comme le duo comique du groupe. C'est l'archétype du petit garçon aventureux et impétueux, quoique souvent irréfléchi, il a bon fond, se révèle débrouillard et courageux malgré son jeune âge. Lui et Puck entrent souvent en conflit verbal avec Schierke et Evarella qui les jugent stupides et déraisonnables (Evarella n'appelle Isidro que par le singe), ceci étant partiellement dû au fait qu'Isidro a plus ou moins humilié la jeune magicienne lors de leur première rencontre (en lui touchant la poitrine par accident).

Il révèle qu'il a une énorme admiration pour la Bande du Faucon qui a sauvé Midland et mis fin à la guerre de 100 ans, mais aussi qu'il admire encore plus le plus fort des capitaines de l'ancienne bande, l'homme qui a tué plus de cent hommes à lui seul... et qui n'est autre que Guts.

Schierke 

Schierke (parfois orthographié Silke) est l'apprentie sorcière de Flora, qui vit au plus profond d'une des forêts de Midland. C'est une personne très douce, sage et intelligente malgré son jeune âge. Elle est accompagnée par une elfe, Evarella, qui lui sert un peu de tutrice en plus de son maître. Schierke apparaît ponctuellement après la résurrection de Femto/Griffith, puis aide Isidro, Farnese et Casca lorsque ceux-ci sont attaqués par des Trolls. Plus tard, Guts et sa bande tombent sur elle et Flora dans leur manoir.

Schierke a joint la bande de Guts sur l'instance de Flora, qui y a vu une bonne expérience pour son apprentie. Schierke en a profité pour offrir à la bande de puissants artefacts magiques capables de mieux les protéger contre les futurs menaces magiques.

Après la mort de Flora, elle accompagne définitivement Guts vers le lieu de naissance de Puck, seul endroit à même de protéger Casca. Durant le voyage, elle est devenue le maître en sorcellerie de Farnese.

Bien que dévastée par la mort de son maître, elle reprend confiance en elle grâce à Guts et prouve sa valeur en le sauvant de l'influence de l'Armure du Berserker, et ce plusieurs fois. Au fur et à mesure, il semblerait qu'elle soit tombée amoureuse de lui, au grand amusement d'Evarella. Elle entre parallèlement souvent en conflit avec Isidro qui prend un malin plaisir à l'énerver, sous les yeux désespérés de Puck et Evarella.

Schierke est une personne assez timide, qui tente de ne pas attirer l'attention, mais qui est profondément remplie de douceur et de naïveté. Elle essaie perpétuellement d'arranger les choses avec le moins de problèmes possibles, mais malheureusement, cela ne marche pas toujours. Avec Guts, elle est probablement la plus puissante de la bande, bien que jeune et fragile, ses pouvoirs peuvent être dévastateurs, y compris pour elle.

Puck et Evarella 

Puck est un elfe qui accompagne Guts. Dans la partie « gore » du manga, Puck constitue un bon contrepoint au personnage de Guts, devenu impitoyable ; il représente en quelque sorte l'âme d'enfant du personnage et évite à la bande dessinée un va-et-vient exclusif entre les entrailles purulentes des torturés et celles des victimes de Guts. Il apparaît dès le premier chapitre du manga où il rencontre Guts, ensuite il disparaît lors de l'arc narratif de l'Âge d'Or, où le passé de Guts est raconté, jusqu'au chapitre 74, L'heure de la promesse, où on le voit brièvement apparaître dans la troupe de saltimbanque qui avait abrité Rickert et l'avait conduit au point de rendez-vous où il était censé retrouver le reste de la troupe du Faucon, il précise d'ailleurs que Rickert avait paniqué en le voyant, peut-être à cause de sa rencontre avec Rosine.

Evarella, elle, est l'elfe de Schierke. Bien plus réfléchie que Puck, elle a quand même un aspect enfantin et taquin. Elle sert surtout à remonter le moral de la jeune sorcière, en particulier après la mort de Flora (et à se moquer d'elle quant à son amour pour Guts).

Isma 
Isma est une demie Merrow (équivalent d'une sirène dans le folklore irlandais/écossais). Elle est trouvée sur l'île du dieu de la mer par la bande de Guts, après la destruction de l'île par le dieu hantant les environs et sa mort, elle se retrouve sans nulle part où aller. Alors poussée par son désir de découverte elle décide de partir à l'aventure avec nos héros.

Isma a le pouvoir de se transformer en Merrow, elle se bat notamment avec des chants. Sous forme de Merrow elle peut nager aisément et respirer sous l'eau.

Isma s'entend particulièrement bien avec Isidro en raison de leur forte ressemblance de caractère.

Sorcières de la Forêt

Schierke

Flora 

Elle est la maîtresse d'une des forêts de Midland et enseigne son art à la jeune Schierke. Elle semble connaître beaucoup de choses et, malgré son apparence, être bien plus vieille qu'elle n'y parait.

Sur le point de mourir, elle confie l'Armure du Berserker, que lui avait confié le SkullKnight, à Guts, en espérant que son apprentie saura protéger son porteur. Il paraîtrait d'ailleurs qu'elle connaisse personnellement le SkullKnight, mais on ne connaît pas la nature de leur relation.

Bien que sachant que l'Armure du Berserker est maudite, elle lui porte tout de même une attention particulière.

Elle trouve la mort lors de l'incendie de sa demeure provoquée par l'attaque des apôtres aux ordres de Griffith, ce dernier voulant s'emparer d'elle pour en apprendre plus sur Elf Helm et souhaitant se débarrasser d'elle car elle fait partie des rares personne à connaître sa véritable nature et la véritable signification de sa réincarnation.

Êtres Surnaturels

God Hand 

Les God Hand sont la main de Dieu qui est formée de 5 démons. Griffith est l'un d'eux.

Les God Hand sont choisis par une béhérit pourpre.

Les Apôtres 

Les apôtres sont les humains qui ont utilisé une beherit pour son pouvoir.

Les Elfes Puck et Evarella 

Voir plus haut.

Le Skullknight 

Le Skullknight est un personnage du manga Berserk.

Le chevalier squelette, comme son nom l'indique, est un guerrier en armure, dont le visage est caché par un casque en forme de crâne humain. Il chevauche toujours un puissant destrier noir et semble avoir des pouvoirs surnaturels, il est en effet assez puissant pour défier sans problème Zodd, le plus puissant des Apôtres, et pour pénétrer de force dans la dimension des God Hand où se déroule l'éclipse qui vit la naissance de Femto.

Son rôle et son but sont très flous au début, puis il s'avère qu'il a un compte à régler avec le groupe des God Hand, qui semblent régir la destinée de ce monde.

Il viendra en aide plusieurs fois à Guts ou à ses amis, mais ses véritables motivations sont peu claires. Il se pose comme leur allié, mais préfère agir en solo.

Un temps, on l'apercevra manger une Béhérit. En plus de les détruire, il a pu se fabriquer une nouvelle épée capable de déchirer les dimensions, the Sword of resonance, et qui est donc constituée d'une chaîne de Béhérit.

Il est un ancien ami (voire amant) de Flora, la maîtresse d'une des forêts du Midland. Il est l'ancien possesseur de l'Armure du Berserker et il la lui a confié pour qu'elle scelle cet objet maudit. Toutefois, lors de la mort de son amie, ils se mirent d'accord pour confier l'armure à Guts.

Son armure et son casque rappellent une légende de la création de Midland : un guerrier sans pitié portant un casque en forme de crâne pour effrayer ses ennemis et réputé pour avoir été le seul homme capable de réunir toutes les régions du continent mais il s'est avéré que sa capitale faisait preuve d'une telle débauche qu'elle a été détruite et ensevelie sous l'actuelle cité royale du Midland. Il est aussi dit que cet événement provoqua la naissance de puissances démoniaques liées aux péchés dont la cité fut coupable, les God Hand, ce qui pourrait aussi expliquer la haine qu'il leur porte. Des mots de la princesse Charlotte, ce personnage légendaire était Gaiseric, le premier Empereur du Midland, le fondateur de Windam. Certains indices laisserait a penser que le Skullknight lui-même est Gaiseric, son casque en forme de crâne et sa haine des God Hand, ainsi que le fait que Slan s'adresse a lui ironiquement en l'appelant « Majesté », ou le fait que des centaines de cadavres se trouvant dans les profondeurs de la Tour de la Renaissance de Windam portent sur eux la marque du sacrifice qu'impose les God Hands lors de la naissance d'un des leurs ou d'un nouvel Apôtre. Mais sa nature reste mystérieuse, encore plus lorsque Puck mentionne, la première fois qu'il le rencontre, que le Skullknight dégage une odeur rappelant celle des Elfes.

Autres

Gambino et Sys 

Il s'agit des deux parents adoptifs de Guts. Alors que la bande de Gambino passait près d'un champ de bataille, sa femme Sys découvrit le jeune Guts, fraîchement accouché du ventre d'une pendue. Malgré le mauvais augure évident, Sys le recueillit, au désespoir de son mari. Plus tard, Sys mourut de la peste ce qui, pour beaucoup, était le signe que Guts portait malheur.

Gambino éduqua durement son fils adoptif, gardant encore la mort de sa femme comme grief contre celui-ci. Guts devint donc sous sa férule un bon combattant, mais n'eut jamais la chance de se sentir protégé par qui que ce soit, ce qui explique son caractère dur. Après sa première bataille, Gambino vendit Guts à un de ses soldats, Donovan, qui fut tué le lendemain par un Guts ivre de vengeance. Le même jour, Gambino perdait sa jambe dans un combat.

Gambino finit par rencontrer son destin lorsque dans une crise, il tenta de tuer son fils (après son amputation, il sombra dans le désespoir et devint plus ou moins fou) et, en retour, celui-ci le tua presque inconsciemment, ce qui lui vaudra d'être chassé par sa bande.

Gouverneur Gannon 

Gannon est un ancien employeur de Griffith, très porté sur les jeunes garçons, et qui parvint à mettre ces derniers dans son lit contre une importante somme d'argent. Vaniteux au point de combattre dans une armure entièrement plaquée d'or, il semble particulièrement épris de Griffith et aveugle sur sa nature, ses actions et ses motivations. L'auteur l'utilise comme critique des hommes de pouvoirs riches et décadents : il sera tué alors qu'il rampait à genoux, perdant toute la majesté et la dignité que des attributs tels que sa barbe imposante ou son armure dorée étaient censés lui conférer. 

Il se démarque comme étant le dernier ennemi du Roi du Midland, détenteur d'une forteresse vraisemblablement imprenable. Griffith et les Faucons parvinrent néanmoins à le battre chez lui en profitant d'une erreur de stratégie. Bien que Gannon eût imploré Griffith de l'épargner, ce dernier le tua sans remords, faisant disparaître une personne capable de répandre de vilaines rumeurs à son sujet.

Godo et Erika 

Godo est un ancien forgeron du Roi et prétendument le plus doué depuis des décennies, Erika est sa fille adoptive. Après la destruction de la Bande du Faucon, Rickert séjourna avec Guts et Casca dans leur maison et devint l'apprenti de Godo, tandis qu'Erika s'occupait de Casca.

Godo et Rickert fabriquèrent les nouvelles armes de Guts, qui « emprunta » également la DragonSlayer (Pourfendeuse de Dragon), la plus incroyable des armes de Godo, une épée si grande et lourde qu'elle est capable, comme son nom l'indique, de tuer un dragon d'un coup. Lorsque Godo en parle, il le fait comme si cette épée avait vraiment tué un dragon, comme s'il avait testé l'épée sur un dragon, mais sans préciser comment. C'est à la suite d'une commande royale que Godo forgea cette arme, mais il fut chassé de la cour. En effet, là où les autres forgerons faisaient des épées légères et autres rapières esthétiques, Godo se concentre sur la fabrication d'une arme efficace. Une arme blanche consiste en deux choses essentiellement : son poids et son tranchant. Ainsi donc, pour faire une épée capable de trancher le cuir épais d'un Dragon et de découper sa chairs et ses os épais, Godo essaya de faire une lame énorme et très aiguisée, augmentant au maximum ces deux aspects. La Dragonslayer étant jugée impossible à manier pour les Chevaliers du Roi, celui-ci le prit comme une insulte et le maître-forgeron fût chassé de la Cour (il est aussi possible que le coût de fabrication de cette épée et le lobby des "ennemis" de Godo aient contribuer à ce résultat). On admettra cependant que Guts n'est pas tout à fait un humain normal. C'est après sa fuite de la Cour que Godo rencontra Erika, qui venait de perdre ses parents et s'attacha à lui, il l'emmena avec lui et la considéra comme sa propre fille.

Guts revint ponctuellement faire réparer ces armes chez le vieux forgeron, bien que ce fut désormais Rickert qui était chargé de la forge, Godo étant trop vieux. Après un hiver particulièrement rigoureux, le vieil homme finit par mourir, laissant sa fille au soin de son apprenti.

Godo était un forgeron particulièrement inventif, en plus de la Dragonslayer il a également fabriqué la prothèse métallique de Guts, qui dissimule un canon, et d'autres inventions ingénieuses... bien que certaines de ces créations, vues lorsque Guts se prépare à partir chasser les Apôtres, ressemblent a des instruments de tortures sadomasochistes.

Roderick 

Roderick est un ami de Manifico Vandimion, le frère de Dame Farnese. Tous trois se sont mis d'accord pour qu'il épouse la jeune fille, mais, lorsque celle-ci s'échappa avec ses anciens camarades, il leur prouva n'être pas sans ressources, leur fournissant un navire et leur permettant de fuir la ville assaillie, cela lui permettant de suivre Farnese malgré tout.

Roderick n'est pas un mauvais bougre, il est juste un peu dépassé par tout ce qui l'entoure et par les monstres auxquels sont confrontés Guts et sa bande. Bien qu'il ne soit pas forcément à même de lutter contre des monstres chimériques, il a prouvé sa valeur en s'interposant plusieurs fois pour protéger Farnese et a montré un bon courage en s'opposant à des démons, pourtant maintes fois plus puissants que lui. Il sera présenté au début comme un jeune gentilhomme excentrique, visionnaire, assez tolérant et quelque peu joli-cœur. Il fera preuve de courage et de bon sens à plusieurs reprises, quoiqu'étant loin d'être un combattant à la hauteur de Serpico ou d'Azanne.

Mais par la suite, on découvrira également qu'il est un excellent capitaine de la marine à voiles, très réputé dans le milieu comme le capitaine du fleuron de la marine d'Eath, le Sea Horse. Ingénieux, Roderick parviendra à vaincre dans une bataille navale pas moins de trois navires pirates à la fois sans qu'ils ne puissent l'aborder, coulant deux vaisseaux et laissant le dernier s'enfuir de bonne grâce - un exploit dut autant à son équipement et à son équipage qu'à l'intelligence et au charisme du Capitaine - il n'aura de fait même pas besoin de l'aide de la bande de Guts pour remporter cette victoire dans "le monde des hommes".

Notes et références 

Berserk